

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 20, w tym 10 podstawowych
 Zabiele – część miasta Czechowice-Dziedzice
 Zabiele – część miasta Tuchów
 Zabiele – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. głogowskim, w gminie Kotla 
 Zabiele – część wsi Kożuszki w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Międzyrzec Podlaski
 Zabiele – część wsi  Brzeziny w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Lubartów
 Zabiele – część wsi Gołąb w woj. lubelskim, w powiecie lubartowskim, w gminie Michów
 Zabiele – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Niedźwiada 
 Zabiele – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stoczek Łukowski 
 Zabiele – wieś w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Radzyń Podlaski
 Zabiele – osada  wsi Toporów w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Łagów 
 Zabiele – część wsi  Pleśna w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Pleśna
 Zabiele – część wsi  Siedliska w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Tuchów
 Zabiele – część wsi Przebieczany w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Biskupice
 Zabiele – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Strzegowo 
 Zabiele – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Rzekuń 
 Zabiele – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Kolno 
 Zabiele – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Stawiski 
 Zabiele – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Jaświły 
 Zabiele – przysiółek wsi Dąbrowa-Moczydły w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Szepietowo
 Zabiele – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Wielbark

Przystanki kolejowe 
 Zabiele – przystanek kolejowy w województwie lubelskim
 Zabiele – przystanek kolejowy w województwie podlaskim

Miejscowości na Białorusi 

 Zabiele – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Udział.

Zobacz też 
 Zabiele Wielkie, Zabiele-Pikuły, Zabiele-Piliki